Дёрден (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1951) — американский бегун на длинные дистанции и тренер, серебряный медалист Чемпионата США по лёгкой атлетике в марафоне (1976).
  (р. ок. 1979) — американский театральный и телевизионный актёр, лауреат премий Theatre World и Obie (2013).
  — американский тренер по плаванию, главный тренер сборной США на Чемпионате мира 2015 года.
  (род. 1954) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1976) — игрок в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Монреаль Алуэттс» (2002).
  (1919—1999) — американский гитарист, соавтор песни Элвиса Пресли «Heartbreak Hotel».

Вымышленные персонажи 
 Тайлер Дёрден — персонаж романа Чака Паланика «Бойцовский клуб» и его экранизации Дэвидом Финчером.

См. также